Elendhof ist der Ortsname von

 Elendhof (Falkenstein), Ortsteil des Marktes Falkenstein, Landkreis Cham, Bayern
 Elendhof (Nittenau), Ortsteil der Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Elendhof (Altmärkische Wische), Wohnplatz im Ortsteil Wendemark, Gemeinde Altmärkische Wische, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt